Die Abkürzung NBR steht für:
 Nitrile Butadiene Rubber, siehe Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
 Nahbereichsradar
 National Board of Review, US-amerikanische Filmorganisation
 Neue Berliner Räume, Kunstprojekt
 North British Railway, britische Eisenbahngesellschaft
 Nürburgring, berühmte Rennstrecke in Deutschland

NBR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Braniewski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

n. Br. steht für:
 nördliche Breite

Abkürzung